Der Begriff Astrosophie (von  (Stern) und σοφία sophia (Weisheit)) tritt ab dem 16. Jahrhundert auf und wird vornehmlich in der Esoterik und im Okkultismus verwendet. Seinem Wesen nach beinhaltet Astrosophie esoterische und okkulte Spekulationen und Texte über Himmelskörper sowie religiöse bzw. spirituelle Hypothesen.

Esoterisches Weltbild 
Astrosophie ist eine Mysterienlehre. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Vorstellung der Reinkarnation, die Annahme von Astralgeistern  und die Vorstellung von einer kosmischen Signaturenlehre. Einige Akteure nehmen an, dass planetarische oder sonstige transzendenten Kräfte die Entwicklung der Menschheit beeinflussen würden, die sie nach bestimmten, durch einen eigenen Zeitgeist charakterisierte Epochen gliedern.

Literatur 
 Antonio Francesco de Bonattis: Universa Astrosophia Naturalis, Padua 1687.
 Willi Sucher: Letters Toward a New Astrosophy, Auburn, 1970, ISBN 1-888686-06-5.
 Arthur Schult: Astrosophie als kosmische Signaturenlehre des Menschenbildes. Band I+II. Turm Verlag, Bietigheim 1971, ISBN 3-7999-0204-X und ISBN 3-7999-0205-8. 
 Gerard Encausse: Les Arts Divinatoires – graphologie, chiromancie, morphologie, physiognomonie, astrosophie, astrologie. Edition Dangles, Paris 1947, ISBN 2-7033-0143-X, S. 91.
 Purvezji J. Saher. Astrosophia Theomagica 1982, Internationale Gesellschaft für Philosophie und Geschichte, Saher Festschrift, Universität Pondicherry, Einschlag, S. 5, S. 12. ISBN 533-05347-1.
 Nadine Guilhou, Antigoni Maniati, Amanda-Alice Maravelia. Liber amicorum-speculum siderum: Nut astrosophos. Part 1. Les Constellations Anthropomorphes de l´Hémisphére Nord et l´Astrosophie chez Ptolémée. Archaeopress Publishing Ltd., Oxford. 2016. ISBN 978-1-78491-522-3.

Einzelnachweise 

Esoterik
Okkultismus